Geografia:
 Selva pluvial, bioma caracteritzat per precipitacions abundants durant tot l'any, amb mínims anuals entre 1.750 i 2.000 mm 
 Selva tropical, tipus de bosc que es desenvolupa en l'espai intertropical
 Selva amazònica, regió d'Amèrica del Sud definida per la conca del riu Amazones i els seus afluents
 Selva atlàntica, formació vegetal brasilera amb arbres perennes de fulla ampla, gran diversitat d'epífits 
 Toponímia:
 Selva, comarca de Catalunya
 Depressió de la Selva, plana que inclou part de la comarca de la Selva i de la comarca del Gironès
 Sëlva, municipi de la província de Tirol del Sud, Itàlia
 La Selva (Navès), entitat de població del municipi de Navès, al Solsonès
 Selva (Mallorca), poble de Mallorca
 La Selva (Morellàs), antic municipi del Vallespir
 La Selva del Camp, municipi del Baix Camp
 La Selva de Mar, municipi de l'Alt Empordà
 Selva di Cadore, municipi de la província de Belluno, Itàlia
 Selva di Progno, municipi de la província de Verona, Itàlia
 Selva Negra, massís muntanyós al sud-oest d'Alemanya
 Onomàstica: Josep Maria Selva i Cristià, «Titi» Selva, (1985), jugador d'hoquei sobre patins català